Пантен (ум. в 203) — христианский богослов, глава Александрийской богословской школы.
 Пантен (Иль-де-Франс) — город в департаменте Сен-Сен-Дени, северо-восточный пригород Парижа.
 Пантен — кладбище в городе Пантен, крупнейшее во Франции.
 Пантен (коммуна) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.